Gravimetría puede referirse a:

 Un método analítico cuantitativo para determinar la cantidad de una sustancia midiendo su peso.
 Mediciones del campo gravitatorio con el objeto de estudiarlo.